Козинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Козинский сельсовет — в Рыльском районе Курской области.
 Козинский сельсовет — в Усть-Таркском районе Новосибирской области.